Termin GLMA ima više značenja.

 Ekso-1,4-beta-D-glukozaminidaza, enzim
 Glma, jedan od Enokijanskih anđela